Francisco Aráoz de Lamadrid o Francisco Aráoz de La Madrid (San Miguel de Tucumán, 1794 - Chacas, Perú 6 de noviembre de 1837) fue un militar argentino, oficial del Ejército del Norte. Es prócer de la Independencia de Argentina y del Perú. Como coronel, participó a las órdenes de Manuel Belgrano, José de San Martín y Simón Bolívar en la campaña emancipadora de América del Sur entre 1810 y 1827. Fue hermano mayor de Gregorio Aráoz de Lamadrid, héroe de la Independencia Argentina.

Biografía 
Francisco Aráoz de Lamadrid fue el primer hijo del matrimonio que, en el año 1790, contrajeran en la ciudad de San Miguel de Tucumán Francisco Javier Aráoz Sánchez de La Madrid y Andrea Aráoz Núñez de Herrera, hermana del presbítero Pedro Miguel Aráoz, firmante del Acta de la Independencia de la Argentina. Los Aráoz eran una de las más importantes familias de la época colonial en Tucumán.

En 1812, durante la Independencia de Argentina, Francisco se enroló como alférez en las milicias de Tucumán junto a sus tíos y su hermano Gregorio. El 24 de septiembre resultó herido considerablmente pero pudo recuperarse. Ya repuesto estuvo en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, siendo destacado por su bravura en combate.

Fue oficial del Ejército del Norte, a órdenes del General Manuel Belgrano, participó en la Batalla de Vilcapugio y la Batalla de Ayohuma donde fue herido y hecho prisionero por el ejército realista. Permaneció en la Fortaleza del Real Felipe entre 1813 y 1821, cuando el General José de San Martín lo liberó de su cautiverio y lo nombró Gobernador del Callao. También lo condecoró como Benemérito de la Orden del Sol a Título de Señoría.

Se casó en Lima con una sobrina del Marqués de Torre Tagle, Mercedes de Tagle y Valdivieso, el 23 de junio de 1826 en el Sagrario de la Catedral de Lima. El Párroco José de Tagle bendijo el Matrimonio, siendo testigos del mismo Tomás Guido Alcalde de Lima, Gaspar Antonio de Osma y Tricio y Juan Martín de Pueyrredón.

Durante la Independencia del Perú fue ayudante de campo (primer edecán) de Simón Bolívar, encomendado por él como su representante en las conferencias para dialogar con el Mariscal José de la Riva Agüero quien pretendía la Presidencia del Perú. Fue después designado primer edecán del Gran Mariscal Agustín Gamarra Presidente del Perú en 1832 y luego fue nombrado Comandante Militar del Departamento de Huaylas, Gobernador de la Provincia de Huaylas y Gobernador de la Provincia de Conchucos, falleció en el pueblo de Chacas en 1837, sus restos fueron sepultados en el Santuario de Mama Ashu.

Distinciones 
 Mención en el libro de Honor de Buenos Aires y Tucumán y escudo distintivo: "La patria a su defensor en Tucumán" (1812)
 Escudo distintivo: "La patria a los vencedores en Salta" (1813)
 Orden El Sol del Perú (1821)

Homenajes 

El nombre del coronel Aráoz de Lamadrid es recordado especialmente en Perú:

 En Huaraz, el Jirón Francisco Aráoz en el distrito de Independencia.
 En Chacas, en el año 1957, se reconstruyó su placa y tumba conmemorativa ubicada en el Santuario de Mama Ashu. Por iniciativa de los vecinos chacasinos, el Congreso de la República envió una partida presupuestal de 150.000 soles para homenajear al prócer y restaurar el templo. Las labores de restauración y reconstrucción se extendieron de 1958 a 1968.

Ancestros

Bibliografía 
 Bazán, Armando R., Historia de La Rioja, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1991.
 Beverina, Juan, Las campañas de los ejércitos libertadores 1838-1852, Bs. As., 1923.
 Cutolo, Vicente, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, Bs. As., Ed. Elche, 1968.
 Moreno, Iván;; Linaje del General Gregorio Aráoz de La Madrid, Ayudante de Campo del Libertador; Genealogía (Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas), No. 9-10, 1950, pp. 252-253, 259.
 Páez de la Torre, Carlos (h), Historia de Tucumán, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1987.
 Quesada, Ernesto, Acha y la batalla de Angaco, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1965.
 Quesada, Ernesto, Lamadrid y a la Coalición del Norte, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1965.
 Quesada, Ernesto, Lavalle y la batalla de Quebracho Herrado, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1965.
 Quesada, Ernesto, Pacheco y la campaña de Cuyo, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1965.

Referencias

Enlaces externos 

Militares del Ejército del Norte
Tucumanos (capital)
Familia Aráoz
Residentes de Chacas